The Number of the Beast (le nombre de la Bête) peut désigner :
 un album du groupe de heavy metal Iron Maiden, sorti en 1982 ;
 une chanson issue de cet album ;
 une vidéo retraçant son enregistrement ;
 un roman de Robert A. Heinlein publié en 1979.